Oeyen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Oeyen (* 1934), deutscher alt-katholischer Theologe 
 Ernst Freiherr von Oeyen, Freiherr von Oeyen 
 Johanna Cornelia von Oeyen (1740–?), Äbtissin des Klosters Gnadental in Neuss
 Maria Anna von Oeyen (1737–1813), letzte Äbtissin im Zisterzienserkloster St. Ludwig, Dalheim
 Theresia Irmgard Sibilla von Oeyen (1696–1779), Äbtissin im Benediktinerinnen-Kloster für adelige Frauen in Neuwerk